Landtagswahl 2013 steht für:

 Landtagswahl in Liechtenstein 2013 (3. Februar)

in Deutschland:
 Landtagswahl in Niedersachsen 2013 (20. Januar)
 Landtagswahl in Bayern 2013 (15. September)
 Landtagswahl in Hessen 2013 (22. September)

in Österreich:
 Landtagswahl in Kärnten 2013 (3. März)
 Landtagswahl in Niederösterreich 2013 (3. März)
 Landtagswahl in Tirol 2013 (28. April)
 Landtagswahl in Salzburg 2013 (5. Mai)

in Italien:
 Landtagswahl in Südtirol 2013 (27. Oktober)
 Landtagswahl im Trentino 2013 (27. Oktober)